Hauptwert bezeichnet:

 beim komplexen Logarithmus und der komplexen Wurzel den auf ein Intervall eingeschränkten Wert
 Cauchyscher Hauptwert, Wert eines divergenten Integrals
 die reellen Eigenwerte eines symmetrischen Tensors 2. Stufe im Rahmen der Hauptachsentransformationen